Pierwszy rząd Ludovika Orbana
 Drugi rząd Ludovika Orbana